De zevende etappe van de Ronde van Italië 2017 werd gereden op 12 mei 2017 van Castrovillari naar Alberobello. De etappe was 224 kilometer lang. De rit kende één gecategoriseerde klim en twee tussensprints. De finish was vlak.

Uitslag

Klassementen 

07
Sport in Apulië
Bari (metropolitane stad)